EAL, sigle de trois lettres, peut faire référence à :
 École d'architecture de Lyon, devenue École nationale supérieure d'architecture de Lyon ;
 exploration d'une anomalie lipidique ;
 Evaluation Assurance Level, le niveau d'assurance d'évaluation, c’est-à-dire le niveau jusqu'auquel a été testé un produit des technologies des l'information dans le cadre des critères communs ;
 écriture après lecture (en anglais, ), en parlant de dépendance d'instructions en informatique.

Eal peut faire référence à :
 Eal, un affluent du Doux,